Tlayahualco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlayahualco, Copalillo, ort, Guerrero, 
 Tlayahualco, Xalpatláhuac, ort, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar